Julie Jensen kan henvise til:

 Julie Jensen (håndboldspiller) (f. 1996), dansk håndboldspiller
 Julie Jensen (skiløber) (f. 1990), norsk freestyleskiløber
 Julie Kepp Jensen (f. 2000), dansk konkurrencesvømmer
 Julie Trustrup Jensen (f. 1994), dansk fodboldspiller